Ser ou não ser, verso da peça Hamlet, de William Shakespeare
 Ser ou Não Ser (1942), filme com Carole Lombard (original: To Be or Not To Be)
 To Be or Not to Be (1983), filme com Mel Brooks e Anne Bancroft
 "To Be or Not to Be" (canção), gravada por Patricia Marx
 To Be or Not to Be (álbum), da banda Nightmare